Бернард Джеффри Маккалох (; 5 октября 1957 — 9 августа 2008), более известный под сценическим именем Берни Мак () — американский актёр и комик. Родился и вырос в Чикаго, где начал карьеру стендап-комика, снискав большую популярность. В 1995 году Мак вёл на телеканале HBO передачу «Полуночный Мак» в жанре стендап, а с 2001 по 2006 годы на телеканале Fox выходил его ситком «Шоу Берни Мака». Берни Мак играл роли второго плана в таких комедийных фильмах, как «Плохой Санта», «Ангелы Чарли: Только вперёд», а также был известен как один из друзей Оушена в одноимённых фильмах. В 2008 году он озвучил отца Алекса и вожака прайда Зуба в мультфильме «Мадагаскар 2». Данный мультфильм посвящён памяти Берни Мака: он не дожил до премьеры три месяца.

С 2005 года скрывал от всех поразивший его саркоидоз, умер в августе 2008 года от осложнений после пневмонии.

14 февраля 2017 года «Rolling Stone» назвал Берни Мака № 41 из 50 лучших комиков всех времен.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Чикагской профессиональной средней школы
Умершие от пневмонии
Лауреаты премии «Спутник»